Medaljefordeling ved vinter-OL 2022 er en liste over nationale olympiske komitéer sorteret efter antal af medaljer vundet under vinter-OL 2022 i Beijing, Kina, der afholdtes fra d. 5. til d. 20. februar 2022.

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne henvisninger 

Vinter-OL 2022
2022